

Geografia 
 Udall – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kansas, nella Contea di Cowley

Persone 
 Mark Udall (1950) – politico statunitense
 Mo Udall (1922-1998) – politico e cestista statunitense
 Nicholas Udall (1505-1556) – letterato e drammaturgo inglese
 Stewart Udall (1920-2010) – politico e ambientalista statunitense
 Tom Udall (1948) – politico e avvocato statunitense